Вртешка може да се односи на:

 Вртешка, рингишпил
 Вртешка (Карбинци), насеље у општини Карбинци, Северне Македонија
 Вртешка (филм) из 1960. године
 Вртешка (ТВ филм из 1986)